Nixie est un terme pouvant signifier :

 Tube Nixie
 Nixie, petit drone qui se porte au poignet
 AN/SLQ-25 Nixie, système anti-torpilles